Placówka Straży Celnej „Janowo” (Janowo)
 Placówka Straży Celnej „Janowo” (Gniew)